Henry Bennet ou Bennett peut faire référence à :

Henry Bennet,  comte d'Arlington (1618–1685),  homme d'État anglais
Henry Bennett (1808–1874), représentant américain de New York
Henry Boswell Bennett (1809–1838), officier britannique décédé au service de la reine Victoria
Henry G. Bennett (1886–1951), figure éducative éminente de l'Oklahoma
Henry Bennett (Henry Gordon Bennett, 1887–1962), général australien
Henry Holcomb Bennett (1863–1924), écrivain américain
Henry Bennett (1823–1890), pionnier britannique de l'hybridation systématique et délibérée des roses
Henry Curtis-Bennett (1879–1936), avocat anglais et député
Henry R. Bennett (1819 – 1896), organiste anglais
Henry Bennet ( 1561), traducteur anglais de littérature protestante
Henry Grey Bennet (1777–1836), homme politique britannique
Henry Bennett (1869–1965), joueur de cricket anglais
Henry Stanley Bennett (1889–1972), historien de la littérature anglaise

Voir aussi
J. Henry Bennett (1876–1956), membre du Sénat de l'État du Wisconsin
Harry Bennett